Der Begriff Speedfan hat folgende Bedeutungen:
 ein Geschwindigkeitsfanatiker, von englischen „Speed“ (zu deutsch, Geschwindigkeit) und „Fan“ (die Kurzform für Fanatiker)
 eine Mess- und Regel-Software für (interne) PC-Lüfter, siehe SpeedFan